Мандалай — топоним.

 Мандалай — город в Мьянме.
 Мандалай — административная область в Мьянме.

См. также 
 Мандалай-Бэй
 Air Mandalay